«Blind» («Слепой») — второй сингл британского дуэта Hurts со второго альбома Exile, который был выпущен 20 мая 2013 года. Песня написана Hurts и спродюсирована Hurts и Jonas Quant.

Видеоклип 
Режиссёр Nez Khammal также работал с группой над промовидео к альбому Exile. 4 марта 2013 прошли съемки клипа на песню Blind. Съемочной площадкой стали Фрихилиана, Мольина и Арчидона в Малаге (Испания) — были выбраны самые разнообразные места, от старых карьеров на склонах форта, до улиц старого города, церковной площади и нескольких живописных местных магазинчиков. Во время съемок сбегая с лестницы Тео налетел на железные ворота, рассек себе голову, повредил глаз и ему были наложены швы, после чего съемки были продолжены.

Список композиций 
 ;7" сингл
 «Blind» – 4:23
 «Blind» (director's cut) (Frankie Knuckles & Eric Kupper classic mix) – 5:30
 ;CD сингл
 «Blind» – 4:23
 «Wonderwall» – 4:16
 ;Цифровая дистрибуция
 «Blind» – 4:23
 «Blind» (director's cut) (Frankie Knuckles & Eric Kupper classic extended mix) – 7:26
 «Blind» (Jan Driver remix) – 4:00
 «Wonderwall» – 4:15
 «Blind» (Video)

Коллектив 
 Hurts — слова, музыка, программирование, продюсирование
 Тео Хатчкрафт — вокал
 Nathalie Schmeikal — бэк-вокалист
 Jonas Quant — слова, продюсирование, программирование
 Wil Malone — дирижёр, аранжировщик, труба
 Tom Rees-Roberts — труба
 Laurence Davis, Richard Watkins, Simon Rayner — валторна
 Jakob Hermann — звукорежиссёр,
 Andy Wood, Richard Edwards — тромбон
 Dan Grech-Marguerat — звукоинженер
 Spike Stent — микс-инженер
 David Emery — помощник звукорежиссёра
 Ted Jensen — инженер мастеринга

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Текст песни Blind на LyricWiki 

Синглы по алфавиту
Синглы 2013 года
Песни на английском языке
Песни Hurts